Rixtalar – nazwa odnosząca się do talarów dwóch krajów skandynawskich – Danii i Szwecji.

 Rigsdaler – talar duński
 Riksdaler – talar szwedzki